Эккехард:

 Эккехард I (ок. 960—1002) — маркграф Мейсена.
 Эккехард II (ум. 1046) — маркграф Мейсена, маркграф Саксонской Восточной марки.
 Эккехард IV Санкт–Галленский (980—1060) — руководитель монастырской школы в Санкт-Галлене. Хронист и церковный поэт. 
 Эккехард из Ауры (ум. 1126) — средневековый немецкий монах-бенедиктинец и хронист.